Krogh steht für

 Krogh (Adelsgeschlecht), ein niedersächsisches und dänisches Adelsgeschlecht
 Krogh (Mondkrater) südöstlich des Kraters Auzout

Krogh ist der Familienname folgender Personen:
 Anders Krogh, Bioinformatiker an der Universität Kopenhagen
 Andreas Krogh (1894–1964), norwegischer Eiskunstläufer
 August Krogh, auch Schack August Steenberg Krogh (1874–1949), dänischer Arzt, Physiologe und Zoologe
 Børge Krogh (1942–2022), dänischer Boxer
 Charlotte von Krogh (1827–1913), deutsch-dänische Malerin
 Christian von Krogh (1863–1924), deutscher Offizier und Resident von Adamaua (Kamerun)
 Christopher von Krogh (1785–1860), dänischer Generalleutnant
 Derek von Krogh (* 1972), deutscher Musikproduzent
 Finn Hågen Krogh (* 1990). norwegischer Skilangläufer
 Georg von Krogh (* 1963), norwegischer Ökonom
 Gitte Krogh (* 1977), dänische Fußballspielerin
 Hanne Krogh (* 1956), norwegische Sängerin
 Johan Madsen Krogh (1879–1936), dänischer Handelsverwalter
 Knud Karl Krogh-Tonning (1842–1911), norwegischer Theologe 
 Marie Krogh (1874–1943), dänische Physiologin und Ärztin
 Mogens Krogh (* 1964), dänischer Fußballspieler
 Thomas Edvard Krogh (1936–2008), kanadischer Geologe
 Torsten M. Krogh (1964–2017), deutscher Schauspieler

Krogh ist außerdem der Name folgender Personen:
 Jan Krogh Jensen (1958–1996), dänisch-schwedischer Rocker und Mordopfer

Sonstiges:
 Krogh Island, Insel im Archipel der Biscoe-Inseln, Antarktis

Siehe auch: 
 Krohg, Krog, Kroog  
 Krok, Krook
 Krogh-Zylinder-Modell